True Colors kan syfta på:

 True Colors (film) – en amerikansk film från 1991 i regi av Herbert Ross
 True Colors (musikalbum) – ett musikalbum från 1986 av Cyndi Lauper
 True Colors (sång) – en låt skriven av Billy Steinberg och Tom Kelly
 True Colors: The Best of Cyndi Lauper – ett musikalbum från 2009 av Cyndi Lauper